A competição masculina do pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada em 21 de agosto de 2008 em Pequim, na China. A prova eqüestre e a corrida cross-country foram realizadas no Estádio Centro Esportivo Olímpico, as competições de natação ocorreram no Parque Aquático Yingdong e as provas de esgrima e tiro no Centro de Convenções do Olympic Green.

Resultados

Esses foram os resultados das provas:

PPM: Pontos de pentatlo moderno
DNF: Não completou (Did not finish)

Referências

Eventos do pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008